Conde de Oliveto puede referirse a:

 Conde de Oliveto, título otorgado por el Gran Capitán a Pedro Navarro (1460-1528).
 Condado de Oliveto, título otorgado por Fernando del Católico en 1515 a Ramón Folch de Cardona y Recasens y rehabilitado por Alfonso XIII en 1927.

Condados creados por Fernando II de Aragón